27. Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Scheveningen w dniach 4 - 6 września 1949. W tabeli medalowej tryumfowali Egipcjanie. Udział wzięło 38 zawodników.

Rezultaty

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1949 w sporcie